

События 
 На престол царства Вэй в Китае после смерти приёмного отца восходит Цао Фан.
 Шапур I становится соправителем своего отца Ардашира, шахиншаха державы Сасанидов (приблизительная дата, по другим данным 240 или 241 год).
 Римская империя — консулы Марк Антоний Гордиан Август и Маний Ацилий Авиола.
 Экспедиция численностью 10 тысяч человек отправлена из Китая для исследования Тайваня.
 Совместное вторжение карпов и готов на римские земли на Нижнем Дунае, продолжавшееся до получения контрибуции от Рима в 240 году.

Скончались 
 22 января — Цао Жуй (Мин-ди), правитель царства Вэй.

См. также

Примечания